«Арье» — фильм Романа Качанова 2004 года.

Краткое содержание 
Это вымышленная история, в которой переплетаются две сюжетные линии: одна — современная, а другая — времен Второй мировой войны. Известный врач по фамилии Арье узнаёт, что смертельно болен, и отправляется в Израиль, чтобы встретиться там с Соней, своей первой любовью, с которой скрывался в годы войны на литовском хуторе, а потом расстался на десятилетия. И при их новой встрече выясняется, что они всё ещё любят друг друга.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Роман Качанов
 Сценаристы:
 Александр Гельман
 Роман Качанов
 Оператор: Николай Немоляев
 Композитор: Вячеслав Ганелин

Ссылки 
 

Фильмы-драмы России
Фильмы-драмы Израиля
Фильмы-драмы Литвы
Фильмы киностудии имени М. Горького
Холокост в Литве
Фильмы о Холокосте
Фильмы России 2004 года
Мистические драмы
Фильмы Израиля 2004 года